Сборная Англии по шахматам представляет Англию на международных шахматных турнирах. Контроль и организацию осуществляет Английская шахматная федерация. Наивысший рейтинг сборной — 2677 (2012).

Международные турниры

Статистика

Состав сборной

Состав сборной 2012

Гвардейцы 
Чаще других за сборную выступали: 
 Джонатан Спилмен— 26 турниров.
 Найджел Шорт — 24 турнира.
 Майкл Адамс — 21 турнир.

Трансферы

Достижения

Сборной 
Шахматная олимпиада

  Серебряный призёр — 1984, 1986, 1988
  Бронзовый призёр — 1927, 1976, 1990
Всего: 6 медалей

Командный чемпионат мира по шахматам

  Бронзовый призёр — 1985, 1989

Всего: 2 медали

Командный чемпионат Европы по шахматам

  Чемпион — 1997
  Бронзовый призёр — 1980, 1992

Всего: 3 медали

Индивидуальный зачёт 
На международных турнирах ряд английских шахматистов в составе своей сборной занимали в личном зачёте разные призовые места. Наиболее успешные среди них:
 Джон Нанн — 3 золотые и 2 серебряные медали.
 Майкл Адамс — 2 золотые, одна серебряная и 6 бронзовых медалей.
 Джонатан Местел — 2 золотые, одна серебряная и одна бронзовая медали.

Примечания

Ссылки 

Ш
А
Шахматы в Англии